Eine Kastorkirche (alt auch Castorkirche geschrieben), die dem heiligen Castor von Karden geweiht ist, gibt es an folgenden Orten:

 St. Castor (Alsdorf)
 Dausenau, siehe St. Kastor (Dausenau)
 Karden, siehe St. Castor (Karden) (Beisetzungskirche von Castor von Karden)
 Kehrig, siehe Katholische Kirche St. Kastor und St. Katharina
 Koblenz, siehe St. Kastor (Koblenz)
 Miesenheim, siehe St. Kastor (Miesenheim)
 St Kastor (bis zur Reformation) Evangelische Kirche (Raubach)
 Rengsdorf, siehe St. Kastor (Rengsdorf)
 Weiler, siehe St. Kastor (Weiler)